Bobcat Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bobcat Butte (Arizona)
 Bobcat Butte (Idaho)